Дорога жизни:

 Дорога жизни — во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро.
 Дорога жизни — современная автодорога регионального значения  Санкт-Петербург — Морье.
 «Дорога жизни» — соревнование по бегу, в котором принимают участие профессиональные спортсмены и любители.
 «Дорога жизни» — советский художественный фильм 1959 года.
 Дорога Жизни — пешеходная аллея в московском районе Строгино.
 Центральный военно-морской музей «Дорога жизни» (филиал)

См. также 
 «Дороги жизни» — название польского фильма «Целлюлоза» в советском прокате.
 «На „Дороге Жизни“» — серия международных фестивалей военно-исторической реконструкции.